Eyes That See Not – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Powers Picture Plays
 Eyes That See Not – cortometraggio del 1912 diretto da Phillips Smalley e Lois Weber
 Eyes That See Not – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Essanay